

Geografia
Esistono più comuni francesi con questo nome:
 La Plaine (Maine e Loira)
 Plaine – Basso Reno
In Italia:
 Plaine – Valle d'Aosta

Politica
 Plaine o Pianura o Piana è il nome dato alla maggioranza moderata dei componenti la Convenzione nazionale durante la Rivoluzione francese.